Brachystegia subfalcato-foliolata De Wild. è una pianta della famiglia delle Fabacee (sottofamiglia Caesalpinioideae), nativa dell'Africa.

Distribuzione
Repubblica Democratica del Congo

Note

Collegamenti esterni
Brachystegia subfalcato-foliolata ILDIS World Database of Legumes

Caesalpinioideae